Transporte Aéreo Militar (TAM) puede referirse a cualquiera de las siguientes líneas aéreas:
 Transporte Aéreo Militar de Bolivia
 Transporte Aéreo Militar de Paraguay.